Mike Dixon (musicien)
 Mike Dixon, personnage de Call of Duty 3 : En marche vers Paris